Günter Reichert ist der Name folgender Personen:

* Günter Reichert (Künstler) (1934–2009), deutscher Metallbildhauer 
 Günter Reichert (Politikwissenschaftler) (* 1941), deutscher Historiker, Politikwissenschaftler und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Günther Reichardt (* 1929), deutscher Jurist und Politiker (FDP)